Фин Фан Фум () — персонаж Marvel Comics, созданный Стэном Ли и Джеком Кёрби. Впервые появился в Strange Tales #89 (октябрь 1961).

История публикации 
Вдохновением имени для этого персонажа послужил фильм 1934 «Чу Чин Чоу», который в детстве посетил Стэн Ли. Как сказал Ли в 2005 году: 

Персонаж впервые появился в автономной истории «Фин Фан Фум» в Strange Tales #89 (октябрь 1961) и вновь появился в Astonishing Tales #23-24 (апрель и июнь 1974). Он был показан как мидгардский змей в Thor #379 (май 1987 года). Первая история о нём была переиздана в Fantasy Masterpieces #2 (апрель 1966), Where Monsters Dwell #21 (май 1973) и Marvel Monsterworks (1990). Фин Фан Фум, в конечном итоге, появился в  Legion of Night #1-2 (октябрь 1991), а затем несколько раз мелькнул в  Iron Man #261-264 (октябрь 1991 — январь 1992); 267 (апрель 1991) и 270—275 (июль-декабрь 1992) и вернулся в Iron Man vol. 3 #15-18 (апрель-июнь 1999).

Альтернативная версия персонажа появилась в Mutant X 2001 года. Фин Фан Фум сделал краткое появление в кроссовере JLA/Avengers #1 (сентябрь 2003). Злодей Кошмар изменил существо, названное Бессмысленной Единицей в копию Фин Фан Фума и послал на бой с Халком в Hulk vol. 3, #79 (май 2005).

Происхождение персонажа и его ранние дни были показаны в Marvel Monsters: Monsters On The Prowl #1 (декабрь 2005) и Fin Fang Four #1 (декабрь 2005). Фин Фан Фум также появился в Nextwave #1-2 (март-апрель 2006), Marvel Holiday Special (январь 2007), во сне Howard the Duck vol. 3 #1 (ноябрь 2007), в Iron Man: Las Vegas (май-июнь 2008); и сделал краткое появление в ограниченной серии Age of the Sentry #1-6 (сентябрь 2008 — май 2009); короткометражке Monster-Size Hulk #1 (декабрь 2008), Dark Reign Files #1 (апрель 2009) и Fin Fang Four Return! (июль 2009), а также в качестве альтернативной версии в Hulk: Broken Worlds #2 (июль 2009).

Силы и способности 
Фин Фан Фум обладает сверхчеловеческой силой, может летать на сверхзвуковой скорости и извергать кислотный туман. Кроме того, кожа Фин Фан Фума достаточно прочна, а в случае серьёзных повреждений быстро регенерируется. Благодаря длительным спячкам, Фин Фан Фум может жить столетиями. Обладает высоким интеллектом и владеет телепатией.

Альтернативные версии

Iron Man: Viva Las Vegas 
В рамках вселенной фильма Железный человек, Фин Фан Фум сражается с Железным человеком в ограниченной серии «Iron Man: Viva Las Vegas».

Marvel 1602 
В «Marvel 1602» Фин Фан Фум бесчинствовал в Китае, прежде чем был убит Халком на Великой Китайской стене.

Mutant X 
В альтернативной вселенной «Mutant X» Фин Фан Фум является членом Летального Легиона и погибает в бою против Королевы Гоблинов.

Nextwave 
Фин Фан Фум появляется в ограниченной серии «Nextwave» и является собственностью «Beyond Corporation». В этой вселенной он имеет первоначальный размер и носит пурпурные штаны. Был убит в этой вселенной.<ref>Nextwave #2 (апр. 2006): Nextwave #1 — 12 (март 2006 — март 2007)</ref> Согласно официальному справочнику, это был ненастоящий Фин Фан Фум, а его клон.

 Thor: The Mighty Avenger 
В «Thor: The Mighty Avenger» Хеймдалль принимает облик Фин Фан Фума.

 Stig’s Inferno 
Фин Фан Фум появляется в качестве камео в ограниченной серии «Stig’s Inferno», где он был показан на рекламе сигарет.

 Вне комиксов 

 Телевидение 
 В мультсериале 1994 года «Железный Человек» Фин Фан Фума озвучил Нил Росс.
 Фин Фан Фум появляется в мультсериале «Железный человек: Приключения в броне».
 Стив Блум озвучил Фин Фан Фума в мультсериале «Супергеройский отряд».
 Образ Фин Фан Фуна использовал пришелец в сериале «Халк и агенты У.Д.А.Р.А.» 2013 года.
 В мультсериале «Великий Человек-паук» Фин Фан Фум был показан как враг Человека-паука, который был побеждён Халком.
 В мультсериале «Стражи Галактики» Фин Фан Фум появляется в качестве пришельца, который напал на стражей.

 Фильмы 
 Фин Фан Фум появился в анимационном фильме 2007 года «Несокрушимый Железный человек», где был соратником Мандарина.
 Изображение Фин Фан Фума, основанное на изображении персонажа в комиксе Viva Las Vegas, специально созданное художников Ади Грановым для фильма, появляется в фильме 2010 года «Железный человек 2».

 Видеоигры 
 Фин Фан Фум является боссом игры Marvel: Ultimate Alliance, где его озвучил Джеймс Си.
 Фин Фан Фум кратко появляется в Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds, в окончании Артура.
 Фин Фан Фум является одним из антагонистов игры Marvel Super Hero Squad Online.
 Игровой персонаж в Lego Marvel's Avengers.
 Фин Фан Фум является боссом игры Guardians of the Galaxy.

 Критика и отзывы 
В 2009 году Фин Фан Фум занял 99 место в списке «100 величайших злодеев комиксов» по версии IGN. Screen Rant'' поместил Фин Фан Фума на 2-е место среди «10 самых могущественных драконов и динозавров Marvel Comics».

Примечания

Ссылки 
 Фин Фан Фум на Marvel.com
 Фин Фан Фум на Marvel Database
 Фин Фан Фум на Comicvine

Персонажи, созданные Стэном Ли
Персонажи, созданные Джеком Кирби
Персонажи комиксов, появившиеся в 1961 году
Инопланетяне Marvel Comics
Персонажи-гиганты
Вымышленные драконы
Персонажи Marvel Comics с суперсилой